

Топонім 

 Муром — місто у Владимирській області Росії.
 Муром I — станція Горьківської залізниці.
 Муром — річка в Росії та Україні.
 Муром — село в Шебекінському районі Бєлгородської області Росії.

Інше 
 10347 Муром — мале тіло Сонячної системи.
 «Муром» — футбольний клуб з міста Муром.